Stamford kan syfta på:

Storbritannien
Stamford, Lincolnshire, stad i England
Stamford, Northumberland - en ort i Northumberland, England
Stamford Hill – område i London
Stamford Bridge (by) – stor by i East Riding of Yorkshire, ca 15 km öster om York
Stamford Bridge, London – hemmaarena för Chelsea Football Club

USA
Stamford, Connecticut, stad i Connecticut 
Stamford, Texas
Stamford, Vermont
Stamford, Nebraska
Stamford (by), New York  
Stamford (stad), New York